Antiphón – i. e. 4-5. századbeli görög filozófus
Antiphón – i. e. 3. századbeli görög költő
Rhamnoszi Antiphón –  (i. e. 480 körül – i. e. 411) görög szónok